Fuster, menestral que té com a ofici treballar la fusta.
 Cognom de diverses persones:
Joan Fuster i Ortells
Jaume Fuster i Guillemó
Paul Fuster
Valentí Fuster Carulla
Manuel Fuster i Arnaldo
Bizén Fuster Santaliestra
Felícia Fuster
Marian Aguiló i Fuster
Guillem Fuster
Felicià Fuster Jaume
Joaquín Fuster Pérez
Antoni Fuster i Banús
Antoni Fuster i Valldeperes
Bartomeu Salleras Fuster
Josep Manau i Fuster
Miquel Alenyà Fuster

 Arquitectura: Casa Fuster

 Premis: Premi Joan Fuster d'assaig